Libra peut désigner :
 La constellation de la Balance.
 Un gisement de pétrole brésilien.
 Un logiciel de gestion de bibliothèque.
 Libra, roman de Don DeLillo traitant de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.
 Libra, album de la chanteuse Toni Braxton.
 Libra, cryptomonnaie initiée par Facebook.
 Libra, torpilleur de la Regia Marina (Marine royale italienne).

Homonymie de titre